Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 7 i 8 lipca na stadionie miejskim w Banja Luce.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Bośni i Hercegowiny w Lekkoatletyce 2011

Bibliografia 
   
 

2012 w lekkoatletyce
2012 w Bośni i Hercegowinie
2012